Франконвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Франконвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз